Thomas Just ist der Name folgender Personen:

* Thomas Just (Schauspieler) (* 1943), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher
 Thomas Weymess Just (* 1942), neuseeländischer Ruderer, siehe Tom Just